Нахимовская — женская форма фамилии Нахимовский.
 Нахимовская, Ася Ефимовна (1923—1997) — российская актриса, заслуженная артистка Калмыцкой АССР.
 Нахимовская, Зара (в замужестве Кавнатская; род. 1934) — советская шахматистка, четырехкратная победительница чемпионата Латвии по шахматам среди женщин, мастер спорта СССР.
 См. также 
 Нахимовское